Кастельнуово-Нігра, Кастельнуово-Нігра, Кастельнуово-Ніґра (, ) — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.
 Порта Нігра ( — «чорна брама») — найбільша й найкраще збередена антична міська брама у світі, входить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО та є символом міста Трір (Німеччина).